John Steinbeck, écrivain américain.
John Steinbeck House, maison d'enfance de l'écrivain.
National Steinbeck Center, musée consacré à l'écrivain.